Rohnacher ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Rohnacher (1926–2016), deutsche Mundartdichterin
 Matthias Rohnacher (* 1961), deutscher Pokerspieler

Siehe auch:
 Ronacher (Begriffsklärung)